Loiseleux ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Loiseleux, französischer Kameramann
 Valérie Loiseleux, französische Filmeditorin